Agnew (plaats), een spookdorp in West-Australië
Alex Agnew, Belgisch cabaretier en komiek
Charlie Agnew, Amerikaans bigbandleider
Chloë Agnew, Iers zangeres
Spiro Agnew, vicepresident van de Verenigde Staten onder Richard Nixon
Clan Agnew, een Schotse clan